Aulus Manli Vulsó (decemvir), ambaixadors i decemvir romà.
 Aulus Manli Vulsó Capitolí, tres vegades tribu amb potestat consular.
 Aulus Manli Vulsó (cònsol), cònsol el 178 aC.